Die Fußball-Oberliga Hessen 1993/94 war die sechzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde der FSV Frankfurt, dem auch der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Ein Abstieg in die Landesliga fand am Saisonende nicht statt, allerdings zog sich der SV Wiesbaden für die Folgesaison vom Spielbetrieb zurück.

Zur folgenden Saison 1994/55 fand eine umfassende Ligenreform statt. Auf der dritten Ligenebene wurde eine viergleisige neue Regionalliga eingerichtet, wobei Hessen in den Bereich der Regionalliga Süd fiel. Die Oberliga Hessen wurde dadurch ab der Saison 1994/95 viertklassig.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Der FSV Frankfurt belegte in der Gruppe 2 der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den ersten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Qualifikation für die Regionalliga Süd  

Die Oberliga Hessen erhielt sechs Startplätze in der neuen Regionalliga Süd. Als Aufnahmekriterium diente eine Dreijahreswertung, wonach die Saison 1991/92 einfach, 1992/93 doppelt und 1993/94 dreifach zählte. Die so ermittelten Aufsteiger in die Regionalliga waren Kickers Offenbach, der SV Wehen, die SG Egelsbach, Rot-Weiss Frankfurt, der FC Hessen Kassel und SV Darmstadt 98.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Kickers Offenbach nahm als hessischer Vertreter an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1994 teil, wurde Sieger der Vorrundengruppe Süd und verlor das Finale am heimischen Bieberer Berg gegen Preußen Münster mit 0:1.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1993/94 bei f-archiv.de

1993
Hessen